Ольга Васильевна Щучкина (Рочева в девичестве) (23 октября 1980, Сыктывкар, Коми АССР) — российская лыжница. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. Член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Ванкувере. Дочь олимпийского чемпиона Лейк-Плесида Василия Павловича Рочева и обладательницы серебряной медали Олимпийских игр Нины Петровны Рочевой, сестра бронзового призёра Олимпийских игр Василия Рочева мл. и многократного чемпиона и призёра чемпионатов России Анатолия Рочева.

Спортивные достижения 
Бронзовый призёр чемпионата России 2006 в 30 гонке классическим стилем с общего старта.

Статистика выступлений в Кубке мира

Экипировка 
Использует лыжи «Fischer».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте зимних олимпийских игр 2010

Лыжники России
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Рочевы